Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1976 — 44-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стал борисовский БАТЭ.

Зональный этап

Зона 1

Зона 2

Стыковые матчи за 9—20-е места

Финальный этап

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1976 году
1976 год в Белоруссии
Чемпионат Белорусской ССР по футболу